Pierre Vinck (soappersonage), een personage uit Thuis
 Pierre Vinck (volksvertegenwoordiger), een Belgisch politicus